

Persone 
 Nicola Maresca Donnorso di Serracapriola,  diplomatico e politico italiano, primo ministro del Regno delle Due Sicilie.
 Sergio Donnorso, professore di diritto, maestro razionale della Magna Regia Curia e viceprotonotaro del Regno di Napoli.

Altro
 Porta Donnorso, anche detta Porta di Costantinopoli,  ingresso monumentale di Napoli.